Neville Marriner (Lincoln, 15. travnja 1924. – London, 2. listopada 2016.) bio je engleski dirigent i violinist. Violinist u više orkestara i komornih sastava, u Londonu 1958. osnovao orkestar Academy of St Martin in the Fields i vodio ga do 2011. Bio je i dirigent Komornog orkestra u Los Angelesu (1969 – 1978.), šef orkestra u Minneapolisu (1979. – 1986.) i orkestra u Stuttgartu (1986. – 1989.). Snimio oko 600 nosača zvuka. Proglašen je engleskim vitezom 1985.

Životopis  
Studirao je violinu na Kraljevskom sveučilištu u Londonu i na Pariškom konzervatoriju. Bio je član orkestra Philharmonia i Londonskoga simfonijskog orkestra. Godine 1959. u Londonu je utemeljio Academy of St Martin in the Fields, komorni orkestar koji je ubrzo postao glasovit među ansamblima za ranu glazbu. Kao dirigent počeo je djelovati 1969. u Losangeleskom komornom orkestru, a potom je preuzeo mjesta umjetničkoga direktora Simfonijskog orkestra Minnesote i Simfonijskog orkestra Radio Stuttgarta. Bio je gostujući dirigent velikih orkestara kao što su Dresdenska državna kapela i amsterdamski orkestar Concertgebouw, a surađivao je i s mnogim istaknutim solistima (Alfred Brendel, B. Hendricks i dr.). Dobitnik je mnogih uglednih nagrada, a njegov golemi repertoar zabilježen je na više od 600 albuma s više od 2000 snimljenih djela.

Izvori

Vanjske poveznice  
 

Britanski glazbenici